Франк Б. Зольтовский (, ) — австралийский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который работает у себя дома в австралийском городе Вумера в штате Южная Австралия с использованием ПЗС-камеры. В период 1997 по 2003 год им было обнаружено в общей сложности 226 астероидов.

В 1998 году он был награждён премией NEO Grant за исследования околоземных объектов. Он создал компьютерную программу CCDTRACK, которая обеспечивает автоматическое отслеживание объектов в небе с электронным управлением телескопом. Франк Зольтовский обнаружил, что астероид (137108) 1999 AN10 в 2027 году может пройти вплотную рядом с Землёй на расстоянии всего в 37 000 — 800 000 км от неё.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Марио Юрич
 Зденька Ваврова
 Михал Кочер

Примечания 

Первооткрыватели астероидов